

Patronyme 

 Gottlieb Welté (1745/1749-1792), peintre allemand.
 Harald Welte (1979-), programmeur allemand.
 Miriam Welte (1986-), coureuse cycliste allemande.
Patronyme germanique